Insomniac (Green Day), album van Green Day
Insomniac (Enrique Iglesias), album van Enrique Iglesias
Insomniac (single), single van Echobelly
Insomniac Games, softwareontwikkelaar
Insomniac with Dave Attell, Amerikaanse televisieserie